Osoby o tym nazwisku:
 Charles Geschke – amerykański matematyk i infromatyk
 Hans-Jürgen Geschke – niemiecki kolarz torowy, olimpijczyk
 Hans Ulrich Geschke – niemiecki policjant, zbrodniarz wojenny
 Ottomar Geschke – niemiecki polityk
 Simon Geschke – niemiecki kolarz szosowy